Prva liga Jugoslavije (1971/1972) była 44. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Hajduk Split. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół FK Željezničar. Tytuł króla strzelców zdobył Slobodan Santrač, który w barwach klubu OFK Beograd strzelił 33 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1971 w Jugosławii
1972 w Jugosławii